Sainte Euphrasie désigne plusieurs saintes chrétiennes.

Saintes catholiques et orthodoxes
 Euphrasie d'Ancyre († 303), martyre avec saint Théodote le cabaretier et six autres vierges ; fêtée le 18 mai.
 Euphrasie de Nicomédie († 303), vierge et martyre ; fêtée le 19 janvier. 
 Euphrasie de Cappadoce († 310), martyre avec six autres femmes ; fêtées le 20 mars. 
  († 410), solitaire de la Thébaïde, gouverneur de la Lycie et parent de Théodose l'Ancien ; fêtée le 13 mars. 
 Euphrasie d'Alexandrie (°413 - †467), elle quitta la maison paternelle pour s'enfermer dans un monastère où elle resta jusqu'à sa mort cachée sous des habits d'homme et se livrant aux pratiques les plus rigoureuses ; fêtée par les Grecs le 25 novembre et par les Latins le 11 février.

Saintes et bienheureuses catholiques 
 Euphrasie de l’Immaculée-Conception (°1736 - †1794), ou Marie-Claude Brard, avec les Carmélites de Compiègne, seize martyres guillotinées place du Trône à Paris, sous la Révolution française ; fêtée le 17 juillet.
 Marie Euphrasie Pelletier (°1796 - †1868), religieuse française qui entra à 18 ans dans l'Ordre de Notre-Dame de Charité, créa le premier couvent du Bon-Pasteur à Angers en 1829 ; béatifiée en 1933, elle est canonisée en 1940 et fêtée le 24 avril.
 Euphrasie du Sacré-Cœur de Jésus (1877-1952), religieuse carmélite indienne de tradition syro-malabar.

Notes et références 

Euphrasie